Köleséri Sámuel (1634–1683) református lelkész és egyházi író, korának jelentős szónoka
 Köleséri Sámuel (1663–1732) orvos, természettudós, előbbi fia